Die Nemzeti Bajnokság 2014/15, offiziell auch OTP Bank Liga nach dem Sponsor OTP Bank genannt, war die 114. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 25. Juli 2014 und endete am 30. Mai 2015. Titelverteidiger war Debreceni Vasutas SC.

Meister wurde zum zweiten Mal der Videoton FC.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Zu den beiden Letztplatzierten, die sportlich abstiegen, wurden vier Vereine die Lizenz für die folgende erste Liga verweigert.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tabelle auf soccerway.com
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15